Натуральне число 1087
 1087 рік до нашої ери
 1087 рік нашої ери